Il singolare del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Flavio Cipolla 6-2, 7-5.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Assente
 Óscar Hernández (primo turno)
 Marc Gicquel (primo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Melle Van Gemerden (primo turno)
 Iván Navarro (primo turno)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2006